Nixdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Doreen Nixdorf (* 1972), deutsche Schauspielerin
 Heinz Nixdorf (1925–1986), deutscher Unternehmer in der Computer-Branche
 Kurt Nixdorf (1903–1937), deutscher Ökonom und KPD-Funktionär
 Oswald Nixdorf (1902–1981), deutscher Tropenlandwirt, siehe Rolândia
 Reinhold Nixdorf (1890–1934), deutscher SA-Führer und Opfer des Röhm-Putsches
 Willi Nixdorf (1912– ?), deutscher Maskenbildner

Nixdorf ist der Name folgender geographischer Objekte

 Nixdorf, deutscher Name von Mikulášovice, eine Gemeinde in Nordböhmen, Tschechien
 Nixdorf (Wöhrden), ein Ortsteil der Gemeinde Wöhrden in Dithmarschen

Nixdorf steht für:

 Heinz Nixdorf MuseumsForum, ein Computermuseum
 Nixdorf Computer, ein ehemaliges deutsches Unternehmen
 Siemens Nixdorf, ein ehemaliger deutscher PC-Hersteller
 Diebold Nixdorf Holding Germany, bis 2016 Wincor Nixdorf, ein Hersteller von Geldautomaten, Kiosksystemen, Computerkassen und Leergutautomaten
 Diebold Nixdorf Inc, ein US-amerikanischer Informationstechnikkonzern